Василий Андреевич Акулов (1854—1921) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 16 марта 1854 года. Православный. Из дворян Смоленской губернии. Причислен к войсковому сословию Кубанского Казачьего Войска, станицы Сторожевой.

 Образование получил в Полоцкой военной гимназии.
 В службу вступил 10.08.1872.
 Окончил 2-е военное Константиновское училище (1874; по 2-му разряду).
 Выпущен в 1-й Полтавский полк Кубанского Казачьего Войска (ККВ). Хорунжий (пр. 07.08.1874; ст. 07.08.1874).
 Участник русско-турецкой войны 1877—1878.
 Сотник (пр. 15.10.1877; ст. 15.10.1877; за боевые отличия).
 Участник кампаний 1879, 1880—1881 в Средней Азии.
 Есаул (пр. 20.01.1881; ст. 20.01.1881; за отличие).
 Окончил офицерскую кавалерийскую школу «успешно» (1883).
 Войсковой старшина (пр. 26.02.1892; ст. 26.02.1892).
 Командовал сотней (7 лет и 14 дней). Помощник командира полка (6 лет, 8 месяцев и 27 дней).
 Командующий 2-м Хопёрским полком ККВ (с 29.07.1897).
 Временно и. д. Атамана Баталпашинского отдела ККВ (1898—1899).
 Полковник (пр. 1901; ст. 26.04.1901; за отличие).
 Командир 1-го Уманского полка ККВ (26.04.1901—23.07.1907).
 Участник русско-японской войны 1904—1905.
 Генерал-майор (пр. 02.12.1906; ст. 02.12.1906; за боевые отличия).
 Командир 2-й бригады 2-й казачьей сводной дивизии с зачислением по Терскому Казачьему Войску (ТКВ) (с 23.07.1907).
 На 01.07.1908 в том же чине и должности.
 Произведен в чин генерал-лейтенанта (16.03.1913) с увольнением по возрастному цензу от службы с мундиром и пенсией.
 После начала первой мировой войны — 09.08.1915 возвращен на службу тем же чином (ст. 25.04.1917).
 Состоял в резерве чинов при штабе Минского Военного Округа (позже — Одесского Военного Округа).
 И. д. генерала для поручений при командующем войсками Омского Военного Округа (с 07.05.1916).
 На 10.07.1916 в том же чине и должности.
 Временно и. д. начальника Омской местной бригады (12.1916—01.1917).
 Управляющий Каинским запасом на правах начальника дивизии (31.03.1917).
 Уволен от службы (18.11.1917).

Умер в ноябре 1921 года.

Был женат и имел шестерых детей.

Награды 
Ордена:
 Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (09.11.1877);
 Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (30.06.1878);
 Святого Станислава 2-й степени с мечами (21.06.1881);
 Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (21.06.1881);
 Святой Анны 2-й степени (25.01.1884);
 Святого Владимира 3-й степени с мечами (1905);
 Святого Станислава 1-й степени (06.12.1909);
 Святой Анны 1-й степени (06.12.1916).
Оружие:
 Золотое оружие (ВП 14.06.1906);

Примечания

Ссылки 
 
 Русская императорская Армия — Акулов Василий Андреевич

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Среднеазиатских походов
Участники Русско-японской войны (Россия)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»